Trieloff ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Trieloff (1819–1872), Mühlenbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags
 Norbert Trieloff (* 1957), deutscher Fußballspieler (BFC Dynamo)
 Otto Trieloff (1885–1967), deutscher Leichtathlet
 Wilhelm Trieloff (1885–1963), deutscher Opernsänger (Bassbariton)